Gentlemen Prefer Blondes may refer to:

Gentlemen Prefer Blondes (boek) - een roman van Anita Loos uit 1925
Gentlemen Prefer Blondes (1928) - een verfilming van de roman uit 1928, waarschijnlijk verloren gegaan
Gentlemen Prefer Blondes (musical) - een op de roman gebaseerde musical uit 1949
Gentlemen Prefer Blondes (1953) - een op de musical gebaseerde film uit 1953 film met Jane Russell en Marilyn Monroe
Gentlemen Prefer Blondes (1998) - een televisiefilm uit 1998

Zie ook
But Gentlemen Marry Brunettes - het vervolg op de roman
Gentlemen Marry Brunettes - het vervolg op de film uit 1953